Augustin Bulaimu Wite-Nkate Myanda diplomate et homme politique congolais du Congo-Kinshasa. Il a été le gouverneur de la province du Sud-Kivu en République démocratique du Congo.
Actuellement professeur à l'Université.

Bulaimu, Augustin